Ли Док Хи (встречается также Ли Докхи):
 Ли Док Хи (теннисистка) (р.1953) — профессиональная теннисистка, в период игровой карьеры представлявшая на соревнованиях Республику Корея.
 Ли Док Хи (теннисист) (р.1998) — профессиональный теннисист, в период игровой карьеры представлявший на соревнованиях Республику Корея.